Bà Rịa (provincie), een voormalige provincie in Vietnam.
 Bà Rịa (stad), een stad in de provincie Bà Rịa-Vũng Tàu.